НФЛ в сезоне 1979 — стал 60-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Wild-Card 
 (АФК) Хьюстон Ойлерз — Денвер Бронкос 13:7
 (НФК) Филадельфия Иглз — Чикаго Беарз 27:17

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Сан-Диего Чэрджерс — Хьюстон Ойлерз 14:17
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Майами Долфинс 34:14
 (НФК) Тампа Бэй Баккэнирс — Филадельфия Иглз 24:17
 (НФК) Даллас Ковбойз — Лос-Анджелес Рэмс 19:21

Финалы конференций 
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Хьюстон Ойлерз 27:13
 (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Тампа Бэй Баккэнирс 21:19

Супербоул XIV 
 Питтсбург Стилерз — Лос-Анджелес Рэмс 9:0

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей,  ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 Сан-Диего Чэрджерс были посеяны под первым номером в плей-офф благодаря победе над Питтсбург Стилерз.
 Сиэтл Сихокс финишировали выше Окленд Рэйдерс благодаря двум выигранным личным встречам. 
 Даллас Ковбойз финишировали выше Филадельфия Иглз благодаря лучшему результату с командами конференции (10-2 против 9-3 у Иглз).
 Тампа Бэй Баккэнирс финишировали выше Чикаго Беарз благодаря лучшему результату с командами дивизиона (6-2 против 5-3 у Беарз).
 Чикаго Беарз вторую дополнительную путевку плей-офф обойдя Вашингтон Рэдскинз благодаря лучшей разнице очков в играх с командами дивизиона (+57 против +53 у Редскинс).

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ